BLK peut désigner :
 , une enzyme qui, chez l'homme, est codée par le gène BLK ;
 , un aéroport anglais.